Der Bezirk Tielt ist einer von acht Verwaltungsbezirken (Arrondissements) in der belgischen Provinz Westflandern. Er umfasst eine Fläche von 329,79 km² mit  Einwohnern (Stand: ) in neun Gemeinden.

Gemeinden im Bezirk Tielt

Einzelnachweise 

Tielt